Mount Pisgah kan syfta på följande:

 Mount Pisgah, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Pisgah, Victoria, ett berg i Australien